Vama est le nom de plusieurs localités roumaines. Ce mot signifie douane en roumain. Vama Veche est également le nom d'un groupe de pop rock.

Communes
 Vama, dans le județ de Satu Mare
 Vama, dans le județ de Suceava
 Vama Buzăului, dans le județ de Brașov

Villages
 Vama, dans la commune de Popești, județ de Iași
 Vama Veche, dans la commune de Limanu, județ de Constanța

Homonymie de localités